het ministerie van Defensie
 de Belgische minister van Landsverdediging, zie Lijst van Belgische ministers van Defensie
 de Nederlandse minister van Landsverdediging, zie Ministerie van Defensie (Nederland)